Villa Pallavicino – villa di Busseto
 Villa Pallavicino delle Peschiere – villa di Genova
 Villa Spinola Pallavicino – villa di Genova
 Villa Pallavicino – villa di Robbio
 Villa Pallavicino – villa di Salerano Canavese
 Villa Pallavicino Trivulzio – villa di San Fiorano
 Villa Pallavicino – villa di Stresa

Pagine correlate 
 Villa Pallavicini